Polycystines, le nom vernaculaire des Polycystinea, une classe de radiolaires
 une classe de proteines (voir : Polycystine-1)

Eucaryote (nom vernaculaire)
Homonymie en biologie